Saint-Rémi ou Saint-Remi peut faire référence à :

Localités 
 Saint-Rémi, une ville du Québec dans la MRC des Jardins-de-Napierville

Voir aussi

Articles connexes 
 Saint-Rémi-de-Tingwick, une municipalité du Québec dans la MRC d'Arthabaska.
 , une page d'homonymie sur les églises françaises dédiées à .

Homonymie de localités